Casapietra ist der Familienname folgender Personen: 

 Björn Casapietra (* 1970), Tenor, Fernsehmoderator und Schauspieler
 Celestina Casapietra (* 1938), italienische Opernsängerin (Sopran)